Wurmb von Zinck ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wurmb von Zinck (1795–1890), deutscher Generalleutnant und Schlosshauptmann
 Wolf Heinrich Wurmb von Zinck (1765–1838), deutscher Domdechant und Rittergutsbesitzer